"Kostanjevica" pode significar:
 Miren-Kostanjevica, município esloveno
 Kostanjevica na Krki, município esloveno
 Mosteiro de Kostanjevica

Desambiguações de topônimos